Arfon est un terme gallois signifiant « en face d’Anglesey » qui se réfère la rive sud du détroit du Menai, la partie « continentale » du pays de Galles la plus proche de l’île d’Anglesey. 

Arfon peut également désigner :

Lieux 
 le , une ancienne division territoriale du royaume de Gwynedd ;
 le borough d’Arfon, un ancien district administratif du comté de Gwynedd, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Arfon, une circonscription galloise utilisée depuis 2007 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Arfon, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 2010 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 l’, un émetteur de radio et de télévision ;

Personnalité 
 Arfon Griffiths (1941), un footballeur du pays de Galles ;

Homonymie de toponyme